Klemen Pretnar (né le  à Bled en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en senior en 2002 avec le HK Bled dans la Ligue Slovène.Une saison plus tard, il rejoint le HK Triglav. En 2009, il intègre intègre l'effectif du Jesenice qui évolue parallèlement dans l'EBEL. Il est membre de l'équipe championne de Slovénie en 2010.

Carrière internationale
Il représente la Slovénie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 ||HK Sportina Bled || Ligue Slovène || 18|| 1|| 0|| 1|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2002-2003 ||HK Sportina Bled || Interliga || 11|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 2002-2003 ||HK MK Bled || Ligue slovène junior || 16|| 4|| 7|| 11|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2003-2004 ||HK MK Bled || Ligue slovène junior || 18|| 3|| 6|| 9|| 20|| 1|| 1|| 1|| 2|| 27
|-
| 2003-2004 ||HK Triglav Kranj || Ligue Slovène || 2||0 || 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2004-2005 || HK Triglav Kranj || Ligue Slovène || 22|| 2|| 4|| 6|| 0|| || || || ||
|-
| 2004-2005 || HK Triglav Kranj || Ligue slovène junior || 17|| 5|| 6|| 11|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2005-2006 || HK Triglav Kranj || Ligue Slovène || 33|| 8|| 14|| 22|| 30|| || || || ||
|-
| 2005-2006 || HK Triglav Kranj || Ligue slovène junior || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK Triglav Kranj || Ligue Slovène || 7|| 1|| 7|| 8|| 8|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || HK Triglav Kranj || Interliga B || 3|| 3|| 3|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || HK Triglav Kranj || Ligue Slovène || 26|| 5|| 12|| 17|| 60|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2008-2009 || HK Triglav Kranj || Ligue Slovène || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| HK Jesenice mladi || Ligue Slovène || 14|| 6|| 9|| 15|| 4||2 || 0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 51|| 1|| 3|| 4|| 20|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || 10|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || EBEL || 41|| 4|| 11|| 15|| 36|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 4|| 0|| 5|| 5|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 ||HK Jesenice || EBEL || 38|| 2|| 12|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Jesenice || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 0|| 5|| 5|| 2
|-
| 2012-2013|| EC Villacher SV || EBEL|| 49|| 4|| 22|| 26|| 22|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6 
|-
| 2013-2014|| EC Villacher SV || EBEL|| 48|| 6|| 22|| 28|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 2014-2015|| EC Villacher SV || EBEL|| 47|| 5|| 10|| 15|| 28|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2015-2016|| Vienna Capitals || EBEL|| 19|| 0|| 3|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 38|| 7|| 21|| 28|| 24|| 13|| 3|| 9|| 12|| 4 
|-
| 2017-2018 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 22|| 2|| 9|| 11|| 40|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018|| HC Banská Bystrica || Extraliga || 10|| 0|| 2|| 2|| 2|| 16|| 4|| 3|| 7|| 2 
|-
| 2018-2019|| HC Košice || Extraliga || 40|| 1|| 14|| 15|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2019-2020 || TH Unia Oświęcim || PHL || 44|| 11|| 11|| 22|| 20|| 5|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2020-2021 || TH Unia Oświęcim || PHL || 28|| 4|| 7|| 11|| 24|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2021-2022|| Gothiques d'Amiens || SLM || 38 || 5 || 19 || 24 || 26 || 6 || 0 || 5 || 5 || 2

Au niveau international

Références

Naissance en août 1986
Naissance à Bled
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Triglav
Joueur du HK Jesenice
Joueur du EC Villacher SV
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du HC Košice
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du TH Unia Oświęcim
Joueur du Amiens hockey élite